Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harsh Mankad e Jason Marshall che hanno battuto in finale Serhij Stachovs'kyj e Andrej Stoljarov 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Orest Tereščuk (primo turno)

 Harsh Mankad /  Jason Marshall (Campioni)
 Marco Chiudinelli /  Tuomas Ketola (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2003